Protictis (Протиктис — „прва ласица”) је изумрли парафилетски род плацентални сисара из изумрле потпородице Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду од раног палеоцена до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америкe.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из парафилетског рода Protictis су биле мали копнени сисари налик на данашње куне, мунгосе и цибетке, који су у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице, мочваре и копнене екосистеме. На основу грађе костију ногу, ови сисари су били прилагођен пењању по дрвећу. Вребали су и ловили свој плијен ослањајући се своје чуло вида и слуха. Тродимензионално видно поље код ови врста није било баш тако развијено као код данашњи звијери. Врста Protictis haydenianus је достизала дужину од 75 cm.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Protictis.

Временска распрострањенст парафилетског рода Protictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Didymictinae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1909) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 K. D. Rose (1981) "The Clarkforkian Land-Mammal Age and Mammalian Faunal Composition Across the Paleocene-Eocene Boundary." University of Michigan Papers on Paleontology 26:1-197
 
 S. P. Zack (2012) "Deciduous dentition of Didymictis (Carnivoramorpha: Viverravidae): implications for the first appearance of Creodonta." Journal of Mammalogy 93(3):808-817
 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара